Quijano steht für:

 Quijano (Pferd), Rennpferd, ausgezeichnet als Galopper des Jahres 2007

Quijano ist der Name folgender Ortschaften:

 Quijano (Piélagos), Ortschaft der spanischen Gemeinde Piélagos in Kantabrien
 Quijano (Tamaulipas), Ortschaft im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas

Quijano ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Quijano Guerrero (1919–1995), kolumbianischer Schriftsteller
 Aníbal Quijano (1928–2018), peruanischer Soziologe
 Annette Quijano (* 1962), Abgeordnete der Demokratischen Partei in der New Jersey General Assembly
 Augusto Martín Quijano Rodríguez (* 1969), peruanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Pucallpa
 Carlos Quijano (1900–1984), Gründer und Chefredakteur der uruguayischen Wochenzeitung Marcha
 Carlos Quijano, Saxophonist der uruguayischen Brass-Rock-Band La Vela Puerca
 Fernando Quijano (1805–1871), Mit-Komponist der Nationalhymne Uruguays
 Gedeon Gador Quijano (1910–1989), Gouverneur der philippinischen Provinz Misamis Occidental
 Jerónimo Quijano (1500–1563), spanischer Architekt und Bildhauer
 Joaquín Baranda Quijano, Gouverneur des mexikanischen Bundesstaats Campeche
 Joe Quijano (1935–2019), puerto-ricanischer Perkussionist, Singer-Songwriter und Bandleader
 John-Michael Quijano, Spieler der Fußballnationalmannschaft der Cookinseln
 Juan Quijano (1882–1954), Bischof der Unabhängigen Philippinischen Kirche
 Juan Hortensio Quijano (1884–1952), Vize-Präsident Argentiniens
 Marvin Quijano (* 1979), salvadorianischer Fußballspieler
 Norman Quijano (* 1946), salvadorianischer Politiker (ARENA)
 Nicolás Quijano, Gouverneur Panamas
 Raúl Alberto Quijano, Außenminister Argentiniens

Siehe auch:

 Alonso Quijano, Name der Hauptfigur des Romans Don Quijote
 Café Quijano, spanische Pop-Band
 Campo Quijano, Stadt in der argentinischen Provinz Salta
 Quijano de Manila, Pseudonym des philippinischen Schriftstellers Nick Joaquín (1917–2004)
 Villa Quijano, Bauwerk des katalanischen Architekten Antoni Gaudí